Endymione – canzoniere di Chariteo
Endymione – dramma satiresco in tre atti di Arturo Loria

Pagine correlate 
Endimione